Otto Schultz ist der Name folgender Personen:

* Otto Schultz (Medailleur)  (1848–1911), deutscher Medailleur und Münzeisenschneider
 Otto Schultz (Politiker)  (1882–1951), deutscher Politiker (MDB) und Gutsbesitzer
 Otto Schultz (Jagdflieger) (1920–2013), deutscher Jagdflieger 
 Otto-Erich Schultz (1908–1985), deutscher Apotheker und Hochschullehrer für pharmazeutische Chemie

Siehe auch:

 Otto Schulz